Obrazy El Greca:
 Święta Weronika trzymająca chustę – obraz z 1580 r.
 Święta Weronika trzymająca chustę – obraz z 1614 r.